Список сортов сыра. Различные виды сыров изготавливаются по всему миру. Каждый раздел списка соответствуют стране происхождения, страны разделены по континентам. Пять континентов следуют по алфавиту. Расположенные на каждом континенте страны также идут по алфавиту. Сыры каждой из стран отсортированы по русскому названию сыра.

Из-за огромного разнообразия добавок и методик обработки даже специалисты-дегустаторы не всегда могут сказать, сколько сортов и видов сыров насчитывается во всём мире. Только во Франции их более 500, в Италии — ещё примерно столько же. Тем не менее, существуют справочники, в которых описываются сорта сыра, производимые в разных странах. Один из экспертов в мире сыров — Джульет Харбатт (Juliet Harbutt), её книга «Лучшие сыры мира» (World Cheese Book, 2009) описывает более 800 видов сыра, который производят в странах от Франции до Австралии.

Название
Очень часто название сыра говорит о месте, где данный сорт сыра был впервые изготовлен. Иногда сыр называется по имени человека, придумавшего способ его изготовления. Название сыра может отражать какую-либо его характерную особенность — форму головки, текстуру.

Некоторые сорта сыра регистрируются с целью контроля подлинности происхождения. Сертификат гарантирует, что данный сыр произведён на строго определённой территории с соблюдением строго определённых правил. Во Франции такой сертификат называется Appellation d’origine contrôlée (АОС), в англоязычных странах — , в итальянском — , в испанском — . Рядом с обозначением защищённого статуса сорта сыра указывается год регистрации.

Тип сыра
По твёрдости сыры делятся на свежие, мягкие, полутвёрдые нарезные, твёрдые нарезные и твёрдые. По внешнему виду сыры делятся на свежие, мягкие с нежной корочкой (с белой плесенью), мягкие с мытой корочкой, сыры с голубой плесенью (голубой сыр), прессованные и варёно-прессованные. Другие виды сыра — сывороточно-альбуминные, альбуминные, плавленые, а также подпадающие под несколько категорий. Редкие виды сыров — немецкий сыр из кислого молока и норвежский коричневый сыр (брюнуст). В колонку «тип сыра» объединена классификация по твёрдости и по внешнему виду.

Молоко 
Различные сорта сыра производятся из пастеризованного или сырого молока коров, коз, овец, буйволиц или кобылиц.

Процесс изготовления
Каждый вид сыра изготавливается по собственной технологии. Общий принцип изготовления сыра, как правило, одинаков: подготавливается молоко, используется сычужный фермент, собирается сырная масса, процеживается, размешивается, нагревается; затем происходит посолка и созревание сыра. В некоторые сыры добавляется плесень или бактерии.

Австралия и Новая Зеландия

Австралия 
Собственное животноводство и молочное производство появились в Австралии в конце XVIII века, вместе с первыми поселенцами. Но лишь в конце XIX века появились кооперативы, производившие сыр чеддер на экспорт. Производство сыров сосредоточено в юго-восточных областях с более благоприятным климатом. К концу XX века многие европейские рецепты были приспособлены к местным условиям. При этом любые сыры из непастеризованного молока запрещены к продаже.

Новая Зеландия 
В Новой Зеландии первые кооперативы по производству таких сортов сыра, как чеддер и чешир, появились в XIX веке. К середине XIX века, когда стало возможным перевозить охлаждённые товары, сыр чеддер был одной из основных статей экспорта. В 1882 году в городе Идендейл, остров Южный, открылся первый крупный молокозавод. В 1920-х сыр и масло из Новой Зеландии стали экспортироваться в Англию. В 1980-х многие голландские сыроделы переехали в Новую Зеландию, приспособив к новым условиям традиционные сорта сыра и создав новые.

Азия

Азербайджан

Армения

Бутан

Грузия

Израиль

Кипр

Ливан

Осетия (регион)

Турция

Япония 
Молочные продукты, такие как йогурт или сыр, получили распространение в Японии в результате расширения сети западных ресторанов после Олимпиады в Токио в 1964 году и Всемирной выставки в Осаке в 1970 году. Сперва большая часть сыра импортировалась, но в результате поддержки правительства с 2000-х годов начинается рост количества сыроварен. На самом большом острове, Хоккайдо, в 2012 году было более 30 производств. Большинство производителей копируют европейские сорта сыра, но наиболее крупные фирмы уже пытаются создать собственные сорта сыра.

Африка

Египет

Европа

Австрия

Великобритания

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Испания

Италия

Литва

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Россия

Словакия

Кубань

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Северная Америка

Канада 
Французские колонисты изготовили первый сыр в Канаде в 1635 году. На протяжении истории страны иммигранты из Европы, Ближнего Востока и Индии привозили в Канаду рецепты сыров со своей родины и увеличивали разнообразие сырной карты страны. До 1900-х годов канадский сыр производился либо мелкими фермами для местного рынка, либо промышленными гигантами, изготавливавшими огромные бруски острого чеддера. В конце XX века началось возрождение кустарного сыроделия, так что в начале 2000-х в Канаде уже более 200 компаний производили различные сыры.

США 
В Северной Америке сыры начали делать первые поселенцы в XVII веке. Так как они прибывали в Новый Свет из разных стран, то изготавливали сыры они по самым разным рецептам: испанским, голландским, швейцарским, французским, английским. Однако промышленное производство сыров началось лишь в середине XIX века, главным образом в штате Висконсин, в котором климат и обширные пастбища отлично подходили для молочного животноводства. В наши дни сотни крупных молокозаводов изготавливают сыры по классическим европейским рецептам, а в сотнях небольших сыроварен изготавливают оригинальные крафтовые сыры.

Центральная и Южная Америка 
Для Южной Америки более характерно мясное, а не молочное животноводство, и сыров здесь изготавливается относительно немного. Под влиянием испанских, итальянских и португальских иммигрантов объёмы изготовления сыров все же стали увеличиваться.

Аргентина

Бразилия

Мексика 
Мексиканские сыры появились в XVI веке. Конкистадоры завезли сюда домашний скот и технологии для молочного животноводства. В основном мексиканские сыры копируют испанские, иногда — португальские и итальянские.

Примечания

Литература 
 
 

Сыры по странам
Списки по странам